Басин, Николай:
 Басин, Николай Анатольевич (1937—2020) — советский артист балета, режиссёр, заслуженный работник культуры России.
 Басин, Николай Петрович (1844—1917) — русский архитектор, академик Императорской Академии художеств.